Jméno a příjmení Zdeněk Formánek nosí více osob:

 Zdeněk Formánek – ředitel československé civilní kontrarozvědky
 Zdeněk Formánek (1969) – český lední hokejista, místopředseda a obránce HC Chrudim, otec Zdeňka
 Zdeněk Formánek (1973) – český lední hokejista, útočník a obránce HC Zetor Brno
 Zdeněk Formánek (2000) – český lední hokejista, útočník HC Chrudim